Do rywalizacji w Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018 przystąpiły 24 reprezentacje. W pierwszej fazie rozgrywek podzielone zostały na cztery grup, w których znalazło się po 6 zespołów.

Do grupy A trafiły reprezentacje Argentyny, Belgii, Dominikany, Japonii, Słowenii oraz Włoch.

Mecze w grupie A rozegrane zostały w dniach 9-18 września. Mecz otwarcie odbył się na specjalnie przystosowanym korcie tenisowym Foro Italico w Rzymie, natomiast pozostałe spotkania rozgrywane były w Nelson Mandela Forum we Florencji.

Awans do drugiej fazy grupowej uzyskały reprezentacje Włoch, Belgii, Słowenii oraz Argentyny.

Tabela

1. kolejka

Włochy – Japonia

Dominikana – Słowenia

Belgia – Argentyna

2. kolejka

Dominikana – Japonia

Włochy – Belgia

3. kolejka

Japonia – Słowenia

Argentyna – Dominikana

4. kolejka

Belgia – Słowenia

Włochy – Argentyna

5. kolejka

Japonia – Belgia

Dominikana – Włochy

6. kolejka

Belgia – Dominikana

Argentyna – Słowenia

7. kolejka

Japonia – Argentyna

Włochy – Słowenia

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018